Hantai steht für:

 Hantai (Hanzhong), Stadtbezirk in China

Hantaï ist der Familienname folgender Personen:

 Simon Hantaï (1922–2008), französischer Maler ungarischer Herkunft
 Pierre Hantaï (* 1964), französischer Cembalist, Sohn von Simon Hantaï